John Emile Clavering Hankin (1869-1909) – drammaturgo e saggista inglese
 Larry Hankin (1940) – attore, sceneggiatore e regista statunitense
 Ray Hankin (1956) – calciatore inglese
 Sean Hankin (1981) – calciatore inglese
 Simone Hankin (1973) – pallanuotista australiana
 Yehoshua Hankin (1864-1945) – attivista sionista ebreo